Seit 1946 wird eine Schweizer OL Meisterschaft durchgeführt. Anfangs wurde nur eine Meisterschaft in der Disziplin "Mannschaft" (später Team) durchgeführt. Später kamen weitere Disziplinen dazu: Einzel (1949), Staffel (seit 1968), Mitteldistanz (seit 1995), Sprint (seit 2003) und Sprintstaffel (seit 2020).

Langdistanz (LOM) 
Wurde bis 2009 Einzelmeisterschaft (EOM) genannt.

Läufer mit mehr als einem Titel:

Läuferinnen mit mehr als einem Titel:

Staffel (SOM)

Mittel (MOM) 
Wurde bis 2004 Kurzstreckenmeisterschaft (KOM) genannt.

Läufer mit mehr als einem Titel:

Läuferinnen mit mehr als einem Titel:

Sprint (SPM) 

2020 waren Joey Hadorn und Daniel Hubmann zeitgleich.

Läufer mit mehr als einem Titel:

Läuferinnen mit mehr als einem Titel:

Nacht (NOM) 
Seit 1970

Läufer mit mehr als einem Titel:

Läuferinnen mit mehr als einem Titel:

Team (TOM) 
früher Mannschafts-OL-Meisterschaft (MOM)

Sprintstaffel (SSM) 

Orientierungslauf
Orientierungslaufwettbewerb